Strel steht für:

Familienname:
 Boris Strel (1959–2013), slowenischer Skirennläufer
 Martin Strel (* 1954), slowenischer Langstreckenschwimmer

Berge im Schweizer Kanton Graubünden:
 Strel (Albula-Alpen) (), ein Berg südlich von Davos
 Strel (Plessuralpen) (), ein Berg in der Strelakette östlich von Arosa

Siehe auch:
 Strehl
 Strell